Il singolare del Paris Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tim Mayotte ha battuto in finale 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3  Brad Gilbert.

Teste di serie

 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Pat Cash (quarti di finale)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Andrés Gómez (primo turno)

 Tim Mayotte (campione)
 Martín Jaite (primo turno)
 Brad Gilbert (finale)
 David Pate (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1987